Příjmení Juchelka nosí více významných osobností:

 Aleš Juchelka (* 1976) – český politik, moderátor, scenárista a dramaturg
 František Miroslav Juchelka (1861–1899) – slezský buditel, pedagog a publicista
 Jiří Juchelka (* 1937) – český a československý politik
 Karel Juchelka (1917–2011) – voják Československé armády, příslušník RAF, politický vězeň, přírodní léčitel a psychotronik